Propylphenole steht für zwei Gruppen propylsubstituierter Phenole:

 n-Propylphenole
 Isopropylphenole